Tolvsson är ett norskt och svenskt efternamn. Det förekommer även i stavningsvarianter som till exempel Tolvsson och Tolvesson.

Personer med namnet Tolvsson som patronymikon
Askjell Tolvsson, nämnd 1390 i Hardanger. 
 Johan, eller Johannes Tolvsson, undertecknade Frihetsbrevet år 1319.
Hallvard Tolvsson, nämnd i norska källor.
Lars Tolvsson, 
 Lidvard Tolvsson, bror till Hallvard Tolvsson, är nämnd i norska källor.
Roald Tolvsson, nämnd 1467. 
Torleiv Tolvsson, präst på Sande, är nämnd i norska källor.

Referenser

Svenska efternamn
Sonnamn